Jméno a příjmení Jiří Bednář má více nositelů:

 Jiří Bednář (filosof) (1935–1973) – český filosof a historik
 Jiří Bednář (herec) (1941–2013) – český herec, dramaturg a scenárista, syn Kamila
 Jiří Bednář (psycholog) (* 1926) – český psycholog a vysokoškolský pedagog